Abas kan syfta på:

 Abas (pärlvikt) – en persisk pärlvikt 0,1458 g
 Abas (djur) – ett släkte insekter
 Abas (vattendrag i Etiopien) – ett vattendrag i regionen Amhara
 Stephen Abas (1978–), en amerikansk brottare

Källor

Se även
 Abbas

Massenheter
Ugglan